L 4500 steht für:

 Mercedes-Benz L 4500, Lastkraftwagenmodell von Daimler-Benz (1939 bis 1945)
 L 4500, früherer Name des Mercedes-Benz L 312, Lastkraftwagenmodell von Daimler-Benz (1953–1961)